«Never Give Up On You» () — песня британской певицы Люси Джонс, написанная Даниелем Сальседо, Лори Мартином и Эммили де Форест и представленная на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве.

Композиция

Примечания

Ссылки 

Песни на английском языке
Песни Великобритании на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2017»